Попис становништва општине Пакрац по насељеним местима, 1991. 

Општина Пакрац

 површина: 567 -{km²}-
 број становника: 27.589
 број насељених места: 68

апсолутна етничка већина

релативна етничка већина

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Пакрац
Демографија